«Двадцать минут любви» (, альтернативные названия — Cops and Watches / He Loves Her So / Love-Friend) — короткометражный немой фильм, снятый режиссёрами Чарли Чаплином и Джозефом Мэддерном. Дебютный фильм Чарли Чаплина в качестве режиссёра. Премьера состоялась 20 апреля 1914 года.

Сюжет 
Действие происходит в парке, где на скамеечках целуются влюблённые. Некий воришка постоянно мешает парочкам наслаждаться обществом друг друга. Затем, решив приударить за девушкой, он похищает часы у её парня, который, в свою очередь, украл их у спящего джентльмена. Начинается беготня с участием воров, полисменов и хозяина часов.

В ролях 
 Чарли Чаплин — воришка
 Эдгар Кеннеди — парень в парке
 Минта Дёрфи — его возлюбленная
 Честер Конклин — другой вор
 Гордон Гриффит — мальчик
 Джозеф Суикерд — хозяин часов

Ссылки 
 
  
 Фильм в интернет-архиве
 

Кинокомедии 1914 года
Кинокомедии США
Немые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы Чарльза Чаплина